Дурутово може да се отнася за:

 Дурутово, село в Ном Кожани, Гърция;
 Дурутово, село в Ном Пела, Гърция.